Dungu bezeichnet:

 Dungu, eine Stadt in Ober-Uelle in der Demokratischen Republik Kongo
 Dungu (Fluss), einen Fluss in Ober-Uelle in der Demokratischen Republik Kongo
 Schloss Dungu, ein Schloss in Ober-Uelle in der Demokratischen Republik Kongo
 Dungu (Territorium), ein Territorium in der Demokratischen Republik Kongo

Dungu ist der Familienname folgender Person:
 Pjetër Dungu (1908–1989), albanischer Musiker